Чемпіонат Казахстану з футболу 2015 — 24-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Казахстану. Стартував 7 березня 2015 року та триватиме до 8 листопада 2015. Титул чемпіона здобула Астана.

Команди учасники першості

Турнірна таблиця (перший раунд) 

Позначення:

Результати 

 Курсивом вказаний технічний результат

Найкращі бомбардири

Другий раунд

Турнірна таблиця (чемпіонський раунд) 

Результати

Турнірна таблиця (втішний раунд) 

Результати

Лідери чемпіонату

Найкращі бомбардири

Плей-оф

Статистика

Хет-трики

Примітки

Посилання 
 Футбол на sports 
 Прем'єр-ліга на soccer24 
 Прем'єр-Ліга Казахстану на soccerway 

2015
Казахстан
2015 у казахському спорті